Дитер Майнель (; ) — восточногерманский лыжник, чемпион мира.

Карьера 
На Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке, дважды был 33-м, в гонках на 30 и 50 километров.

На чемпионате мира 1974 года завоевал золотую медаль в эстафетной гонке, кроме того занял 8-е место в гонке на 30 км.

Ссылки 
 Результаты чемпионатов мира
 

Родившиеся в Саксонии
Лыжники ГДР
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам